De Cross van Brussel is een jaarlijkse veldloopwedstrijd die rond begin maart plaatsvindt in Brussel, België. De cross maakt deel uit van de CrossCup en is sinds 2018 ook het Belgisch kampioenschap veldlopen. De editie van 2008 werd afgelast omdat de Europese kampioenschappen veldlopen van dat jaar in Brussel plaatsvonden. Het jaar 2017 werd overgeslagen doordat de eerstvolgende editie na december 2016 pas later op het seizoen erna, in februari 2018, plaatsvond.

Sport in Brussel (stad)
Atletiekwedstrijd in Brussel
Veldloopwedstrijd